der Schreckliche ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Ivan der Schreckliche (1530–1584), Großfürst von Moskau und Zar von Russland, siehe Iwan IV. (Russland)
 Vittorio der Schreckliche, siehe Vittorio Brambilla (1937–2001), italienischer Automobilrennfahrer

fiktive Personen:
 Hägar der Schreckliche, Comicstrip
 Goodwin der Schreckliche, Kinderbuch

Siehe auch:
 Der schreckliche Dr. Orloff
 Iwan der Schreckliche (Begriffsklärung)